

Astronomia 
 8271 Imai – asteroide della fascia principale

Persone 
 Asami Imai – doppiatrice giapponese
 Eriko Imai – cantante giapponese
 Hideki Imai – teorico dell'informazione e crittografo giapponese
 Hisae Imai – fotografo giapponese
 Kami Imai – fumettista giapponese
 Keizō Imai – calciatore giapponese
 Kenji Imai – architetto e docente giapponese
 Kurumi Imai – snowboarder giapponese
 Masaaki Imai – economista giapponese
 Masataka Imai – allenatore di calcio e calciatore giapponese
 Miki Imai – cantante e attrice giapponese
 Nobuko Imai – violista giapponese
 Tadashi Imai – regista giapponese
 Toshimitsu Imai – artista giapponese
 Tsubasa Imai – cantante, attore e ballerino giapponese
 Yuka Imai – doppiatrice giapponese